Mordi e fuggi – film del 1973 diretto da Dino Risi
 Tattiche mordi e fuggi – tattiche in campo militare e di guerriglia